Baby Driver steht für:
 Baby Driver (Lied), Lied aus dem Album Bridge over Troubled Water von Simon & Garfunkel
 Baby Driver (Film), US-amerikanisch-britischer Spielfilm von Edgar Wright (2017)
 Baby Driver (Soundtrack), Filmmusik von Steven Price (2017)